A-Antigen steht für folgende Antigene:

 das A-Antigen des Bakteriums Escherichia coli, ein Kapselantigen
 das A-Antigen der Blutgruppe A des AB0-Systems